Panta rei kan syfta på:

 Panta Rei (musikalbum) – ett musikalbum från den serbiska sångerskan Jelena Tomašević.
 Panta Rei – ett vågspel om Halmstad – en musikteaterföreställning som sattes upp till Halmstads 700-årsjubileum
 Panta Rei (musikgrupp) – ett progressivt rockband från Uppsala under 1970-talet
 Panta rei (Herakleitos) – ett uttryck tillskrivet Herakleitos